«Панио́ниос» () — греческий футбольный клуб, базирующийся в афинском пригороде Неа-Смирни.

Является старейшим греческим футбольным клубом.

Основан в 1890 году греческими жителями города Смирна. После Греко-турецкой войны 1919—1922 годов и последовавшего затем обмена населением, клуб переехал в Афины. Дважды становился обладателем Кубка Греции — в 1979 и 1998 годах. В Чемпионате Греции в сезонах 1950—51 и 1970—71 занимал второе место. В 1971 году выиграл Балканский кубок. В сезоне 1998—99 достиг четвертьфинала Кубка обладателей кубков.

В настоящее время выступает в Греческой суперлиге. Домашние матчи проводит на стадионе Неа-Смирни вместимостью 11 700 человек.

Достижения 
 Двукратный обладатель Кубка Греции: 1979, 1998
 Обладатель Балканского Кубка: 1971

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Паниониос
Спорт в Афинах